Победенское сельское поселение — муниципальное образование в Волгодонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Победа.

История 
Победенское сельское поселение образовано 16 ноября 2005 года на территории бывшего Победовского сельсовета Волгодонского района.

Административное устройство 
В состав Победенского сельского поселения входят:
 посёлок Победа;
 посёлок Донской;
 посёлок Краснодонский;
 посёлок Мичуринский;
 посёлок Свобода.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
 Официальный сайт Победенского сельского поселения 

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Волгодонского района